Списъкът на стадионите по света включва всички стадиони с капацитет над 40 000 души – това е минималното изискване на ФИФА, за да може да се играят финали на световно първенство по футбол. Стадионите са подредени по техния капацитет.

Източници 

 www.cornerbet.info